Lélex pode ser:

 Lélex, comuna da França
 Lélex (rei da Lacônia), na mitologia grega, autóctone e primeiro rei da Lacônia
 Lélex (rei de Mégara), na mitologia grega, um egípcio que conquistou Mégara, 12 gerações depois dela ser fundada por Car

Desambiguação